Příjmení Vít nosí více osobností:

 Jiří Vít (fotbalista) (* 1949) – český fotbalista a masér fotbalové reprezentace
 Jiří Vít (fotbalista, 1977) – český fotbalista
 Marek Vít (* 1972) – český fotbalista
 Michael Vít (* 1951) – český lékař, hygienik
 Pavel Vít (* 1935) – český fotbalista

ženská varianta s přechýlením
 Hana Vítová (1914–1987) – česká herečka
 Iveta Vítová (* 1983) – česká moderátorka, Česká Miss 2009
 Romana Vítová – česká televizní hlasatelka

Související články 
 Vítová (Fryšták)
 Vítek (příjmení)
 Vítů

Externí odkazy 
 

Česká příjmení